Marks Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:
* Marks Island (Maine)
 Marks Island (Oregon)
 Marks Island (Virginia)

Siehe auch:
 Mark Island